|-
|(75501)||1999 XB185|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,189|| align=right|7,46|| align=right|3,764||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75502)||1999 XZ185|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,190|| align=right|11,52|| align=right|4,434||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75503)||1999 XX186|| align=right|15,4|| align=right|2,442|| align=right|0,134|| align=right|7,36|| align=right|3,814||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75504)||1999 XK189|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,086|| align=right|6,04|| align=right|3,801||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75505)||1999 XC192|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,142|| align=right|6,24|| align=right|3,492||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75506)||1999 XW193|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,107|| align=right|5,82|| align=right|3,696||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75507)||1999 XO195|| align=right|15,3|| align=right|2,326|| align=right|0,138|| align=right|6,80|| align=right|3,547||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75508)||1999 XV196|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,078|| align=right|12,67|| align=right|4,235||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75509)||1999 XL197|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,130|| align=right|9,43|| align=right|4,601||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75510)||1999 XO198|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,135|| align=right|5,72|| align=right|3,698||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75511)||1999 XS200|| align=right|14,5|| align=right|2,769|| align=right|0,124|| align=right|12,23|| align=right|4,606||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75512)||1999 XW202|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,141|| align=right|13,36|| align=right|4,234||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75513)||1999 XY202|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,088|| align=right|9,00|| align=right|4,581||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75514)||1999 XD203|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,134|| align=right|14,06|| align=right|4,222||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75515)||1999 XM203|| align=right|14,1|| align=right|2,710|| align=right|0,113|| align=right|11,68|| align=right|4,461||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75516)||1999 XV203|| align=right|16,1|| align=right|2,624|| align=right|0,155|| align=right|12,15|| align=right|4,250||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75517)||1999 XY203|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,084|| align=right|14,25|| align=right|4,176||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75518)||1999 XE205|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,198|| align=right|7,23|| align=right|4,189||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75519)||1999 XM205|| align=right|14,3|| align=right|2,525|| align=right|0,135|| align=right|12,24|| align=right|4,013||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75520)||1999 XN205|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,133|| align=right|10,91|| align=right|4,405||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75521)||1999 XO206|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,057|| align=right|7,81|| align=right|3,583||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75522)||1999 XW206|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,204|| align=right|9,85|| align=right|3,606||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75523)||1999 XX206|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,200|| align=right|11,96|| align=right|4,270||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75524)||1999 XA207|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,206|| align=right|5,40|| align=right|4,588||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75525)||1999 XQ209|| align=right|16,6|| align=right|2,731|| align=right|0,179|| align=right|9,00|| align=right|4,513||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75526)||1999 XV211|| align=right|14,5|| align=right|2,613|| align=right|0,097|| align=right|12,78|| align=right|4,224||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75527)||1999 XY213|| align=right|15,2|| align=right|2,491|| align=right|0,043|| align=right|15,37|| align=right|3,930||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75528)||1999 XC214|| align=right|14,0|| align=right|2,694|| align=right|0,136|| align=right|13,31|| align=right|4,421||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75529)||1999 XF215|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,194|| align=right|5,51|| align=right|3,585||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75530)||1999 XA218|| align=right|15,5|| align=right|2,431|| align=right|0,190|| align=right|6,08|| align=right|3,789||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75531)||1999 XL218|| align=right|15,4|| align=right|2,763|| align=right|0,104|| align=right|1,00|| align=right|4,591||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75532)||1999 XN220|| align=right|16,3|| align=right|2,350|| align=right|0,117|| align=right|6,75|| align=right|3,602||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75533)||1999 XM226|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,160|| align=right|3,07|| align=right|3,718||MBA||14. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75534)||1999 XM227|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,149|| align=right|4,12|| align=right|4,144||MBA||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75535)||1999 XG228|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,067|| align=right|5,32|| align=right|3,503||MBA||14. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75536)||1999 XB230|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,213|| align=right|10,22|| align=right|3,458||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75537)||1999 XN230|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,144|| align=right|4,57|| align=right|3,512||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75538)||1999 XV230|| align=right|16,4|| align=right|2,674|| align=right|0,288|| align=right|7,89|| align=right|4,372||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75539)||1999 XY232|| align=right|14,3|| align=right|2,289|| align=right|0,266|| align=right|23,57|| align=right|3,462||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75540)||1999 XJ233|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,093|| align=right|5,49|| align=right|3,607||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75541)||1999 XY234|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,175|| align=right|6,30|| align=right|3,723||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75542)||1999 XN237|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,128|| align=right|2,28|| align=right|3,752||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75543)||1999 XY241|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,066|| align=right|6,40|| align=right|3,582||MBA||13. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75544)||1999 XN248|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,261|| align=right|6,32|| align=right|3,608||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75545)||1999 XS251|| align=right|16,4|| align=right|2,540|| align=right|0,127|| align=right|2,18|| align=right|4,047||MBA||9. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75546)||1999 XC256|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,074|| align=right|5,91|| align=right|3,674||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75547)||1999 XV257|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,140|| align=right|3,64|| align=right|3,688||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75548)||1999 XG259|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,249|| align=right|13,87|| align=right|4,072||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75549)||1999 XL260|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,050|| align=right|6,84|| align=right|4,462||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75550)||1999 YT1|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,248|| align=right|12,05|| align=right|4,343||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75551)||1999 YL4|| align=right|15,1|| align=right|2,931|| align=right|0,084|| align=right|3,01|| align=right|5,018||MBA||27. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(75552)||1999 YO5|| align=right|14,8|| align=right|2,343|| align=right|0,203|| align=right|25,13|| align=right|3,586||MBA||28. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75553)||1999 YQ6|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,144|| align=right|12,27|| align=right|4,296||MBA||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75554)||1999 YD12|| align=right|16,5|| align=right|2,532|| align=right|0,138|| align=right|2,27|| align=right|4,027||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75555)||1999 YW14|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,091|| align=right|6,36|| align=right|3,875||MBA||31. december 1999||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; L. Kiss
|-
|(75556)||1999 YT15|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,136|| align=right|7,61|| align=right|4,176||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75557)||1999 YK17|| align=right|16,6|| align=right|2,545|| align=right|0,199|| align=right|1,06|| align=right|4,058||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75558)||1999 YE18|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,105|| align=right|7,83|| align=right|3,703||MBA||30. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75559)||1999 YJ18|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,163|| align=right|28,81|| align=right|4,316||MBA||18. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75560)||1999 YN22|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,205|| align=right|12,87|| align=right|4,284||MBA||31. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75561)||1999 YR22|| align=right|14,9|| align=right|2,331|| align=right|0,061|| align=right|6,62|| align=right|3,559||MBA||31. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75562)||1999 YV22|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,110|| align=right|11,68|| align=right|4,065||MBA||31. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(75563)||1999 YA23|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,110|| align=right|4,48|| align=right|4,088||MBA||30. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75564)||2000 AJ|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|8,77|| align=right|3,513||MBA||2. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75565)||2000 AY|| align=right|15,5|| align=right|2,608|| align=right|0,041|| align=right|3,36|| align=right|4,212||MBA||2. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75566)||2000 AZ|| align=right|14,5|| align=right|2,712|| align=right|0,112|| align=right|5,31|| align=right|4,466||MBA||2. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75567)||2000 AK1|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,344|| align=right|23,31|| align=right|3,482||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75568)||2000 AR1|| align=right|14,5|| align=right|2,363|| align=right|0,058|| align=right|6,46|| align=right|3,632||MBA||2. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75569)||2000 AD2|| align=right|16,3|| align=right|2,484|| align=right|0,205|| align=right|6,15|| align=right|3,915||MBA||2. januar 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(75570)||2000 AP4|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,129|| align=right|5,12|| align=right|5,504||MBA||1. januar 2000||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; L. Kiss
|-
|(75571)||2000 AT4|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,101|| align=right|6,33|| align=right|3,662||MBA||3. januar 2000||Powell||Powell
|-
|(75572)||2000 AO6|| align=right|15,0|| align=right|2,751|| align=right|0,119|| align=right|12,53|| align=right|4,561||MBA||4. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75573)||2000 AE8|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,150|| align=right|5,17|| align=right|3,702||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75574)||2000 AZ8|| align=right|14,6|| align=right|2,648|| align=right|0,129|| align=right|11,12|| align=right|4,309||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75575)||2000 AQ9|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,152|| align=right|4,11|| align=right|3,691||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75576)||2000 AA10|| align=right|14,9|| align=right|2,462|| align=right|0,201|| align=right|6,11|| align=right|3,863||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75577)||2000 AD11|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,229|| align=right|6,38|| align=right|3,570||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75578)||2000 AV11|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,083|| align=right|3,25|| align=right|3,523||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75579)||2000 AS12|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,134|| align=right|1,71|| align=right|3,672||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75580)||2000 AF13|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,165|| align=right|2,49|| align=right|3,620||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75581)||2000 AN13|| align=right|15,2|| align=right|2,438|| align=right|0,175|| align=right|2,03|| align=right|3,807||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75582)||2000 AV13|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,065|| align=right|5,37|| align=right|3,711||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75583)||2000 AR14|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,166|| align=right|1,61|| align=right|3,768||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75584)||2000 AX14|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,135|| align=right|4,10|| align=right|3,509||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75585)||2000 AU15|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,058|| align=right|7,01|| align=right|3,554||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75586)||2000 AZ15|| align=right|15,1|| align=right|2,331|| align=right|0,101|| align=right|3,62|| align=right|3,558||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75587)||2000 AK16|| align=right|14,6|| align=right|2,380|| align=right|0,156|| align=right|7,37|| align=right|3,671||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75588)||2000 AQ16|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,176|| align=right|7,04|| align=right|3,692||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75589)||2000 AX16|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,083|| align=right|10,25|| align=right|4,183||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75590)||2000 AH17|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,086|| align=right|5,51|| align=right|3,748||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75591)||2000 AN18|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,143|| align=right|7,92|| align=right|3,511||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75592)||2000 AH19|| align=right|15,2|| align=right|2,673|| align=right|0,147|| align=right|3,62|| align=right|4,369||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75593)||2000 AT19|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,040|| align=right|4,41|| align=right|3,572||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75594)||2000 AN21|| align=right|15,7|| align=right|2,600|| align=right|0,112|| align=right|4,47|| align=right|4,193||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75595)||2000 AM22|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,153|| align=right|2,19|| align=right|3,781||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75596)||2000 AA23|| align=right|15,8|| align=right|2,458|| align=right|0,148|| align=right|1,26|| align=right|3,854||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75597)||2000 AS23|| align=right|14,3|| align=right|2,557|| align=right|0,163|| align=right|8,17|| align=right|4,088||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75598)||2000 AY23|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,168|| align=right|3,80|| align=right|4,273||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75599)||2000 AG24|| align=right|13,9|| align=right|2,704|| align=right|0,185|| align=right|14,20|| align=right|4,445||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75600)||2000 AQ27|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,173|| align=right|6,11|| align=right|4,208||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75601)||2000 AB28|| align=right|14,9|| align=right|2,642|| align=right|0,255|| align=right|15,59|| align=right|4,294||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75602)||2000 AF28|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,126|| align=right|0,76|| align=right|3,785||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75603)||2000 AT28|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,081|| align=right|6,87|| align=right|3,721||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75604)||2000 AZ30|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,161|| align=right|15,71|| align=right|4,072||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75605)||2000 AA32|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,092|| align=right|7,20|| align=right|3,743||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75606)||2000 AL32|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,183|| align=right|13,80|| align=right|4,296||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75607)||2000 AD33|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,197|| align=right|10,25|| align=right|4,036||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75608)||2000 AC34|| align=right|13,7|| align=right|2,536|| align=right|0,140|| align=right|12,39|| align=right|4,038||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75609)||2000 AF34|| align=right|15,0|| align=right|2,603|| align=right|0,229|| align=right|3,43|| align=right|4,199||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75610)||2000 AU34|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,113|| align=right|15,07|| align=right|4,530||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75611)||2000 AB38|| align=right|14,8|| align=right|2,774|| align=right|0,109|| align=right|7,03|| align=right|4,619||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75612)||2000 AE38|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,204|| align=right|14,25|| align=right|4,132||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75613)||2000 AJ39|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,178|| align=right|8,56|| align=right|4,045||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75614)||2000 AS40|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,142|| align=right|4,60|| align=right|4,527||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75615)||2000 AU40|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,118|| align=right|6,67|| align=right|4,102||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75616)||2000 AX40|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,100|| align=right|4,47|| align=right|4,056||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75617)||2000 AA41|| align=right|13,9|| align=right|2,364|| align=right|0,054|| align=right|7,39|| align=right|3,634||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75618)||2000 AM42|| align=right|14,1|| align=right|2,437|| align=right|0,226|| align=right|23,05|| align=right|3,804||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75619)||2000 AO42|| align=right|15,0|| align=right|2,336|| align=right|0,200|| align=right|5,02|| align=right|3,569||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75620)||2000 AP42|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,243|| align=right|7,42|| align=right|3,507||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75621)||2000 AG43|| align=right|14,5|| align=right|2,454|| align=right|0,121|| align=right|14,73|| align=right|3,844||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75622)||2000 AH46|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,072|| align=right|7,56|| align=right|3,667||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75623)||2000 AO47|| align=right|15,3|| align=right|2,580|| align=right|0,189|| align=right|4,38|| align=right|4,144||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75624)||2000 AR47|| align=right|15,9|| align=right|2,459|| align=right|0,132|| align=right|2,29|| align=right|3,856||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75625)||2000 AA48|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,217|| align=right|2,45|| align=right|4,202||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75626)||2000 AQ48|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,208|| align=right|6,43|| align=right|3,570||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75627)||2000 AT48|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,148|| align=right|7,15|| align=right|3,677||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75628)||2000 AU48|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,172|| align=right|11,07|| align=right|3,806||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75629)||2000 AK50|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,117|| align=right|17,79|| align=right|4,152||MBA||6. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75630)||2000 AR51|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,090|| align=right|5,92|| align=right|3,535||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75631)||2000 AV51|| align=right|15,1|| align=right|2,297|| align=right|0,194|| align=right|5,22|| align=right|3,480||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75632)||2000 AY51|| align=right|14,6|| align=right|2,324|| align=right|0,043|| align=right|7,09|| align=right|3,543||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75633)||2000 AF52|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,204|| align=right|6,99|| align=right|4,602||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75634)||2000 AQ52|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,250|| align=right|4,17|| align=right|3,534||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75635)||2000 AY52|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,158|| align=right|3,93|| align=right|3,728||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75636)||2000 AE53|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,090|| align=right|5,98|| align=right|3,651||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75637)||2000 AQ53|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,057|| align=right|6,86|| align=right|3,718||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75638)||2000 AW53|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,134|| align=right|5,25|| align=right|4,106||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75639)||2000 AV54|| align=right|16,2|| align=right|2,417|| align=right|0,108|| align=right|7,46|| align=right|3,756||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75640)||2000 AE55|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,126|| align=right|13,05|| align=right|4,368||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75641)||2000 AS55|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,079|| align=right|3,82|| align=right|4,094||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75642)||2000 AD56|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,115|| align=right|4,53|| align=right|3,821||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75643)||2000 AR57|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,181|| align=right|3,56|| align=right|4,191||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75644)||2000 AE58|| align=right|14,7|| align=right|2,713|| align=right|0,152|| align=right|6,44|| align=right|4,468||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75645)||2000 AR58|| align=right|15,1|| align=right|2,563|| align=right|0,169|| align=right|8,57|| align=right|4,103||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75646)||2000 AD59|| align=right|15,8|| align=right|2,477|| align=right|0,112|| align=right|2,02|| align=right|3,899||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75647)||2000 AR59|| align=right|13,2|| align=right|3,166|| align=right|0,258|| align=right|14,21|| align=right|5,631||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75648)||2000 AW59|| align=right|15,3|| align=right|2,645|| align=right|0,119|| align=right|14,51|| align=right|4,300||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75649)||2000 AE62|| align=right|13,9|| align=right|2,409|| align=right|0,237|| align=right|22,84|| align=right|3,737||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75650)||2000 AO63|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,189|| align=right|3,51|| align=right|4,127||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75651)||2000 AS63|| align=right|14,2|| align=right|2,663|| align=right|0,156|| align=right|11,21|| align=right|4,344||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75652)||2000 AZ63|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,168|| align=right|5,69|| align=right|4,062||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75653)||2000 AG64|| align=right|14,3|| align=right|2,327|| align=right|0,042|| align=right|9,38|| align=right|3,548||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75654)||2000 AV65|| align=right|15,3|| align=right|2,720|| align=right|0,113|| align=right|13,49|| align=right|4,484||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75655)||2000 AT66|| align=right|14,6|| align=right|2,795|| align=right|0,168|| align=right|8,67|| align=right|4,671||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75656)||2000 AS68|| align=right|15,3|| align=right|2,343|| align=right|0,157|| align=right|6,72|| align=right|3,586||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75657)||2000 AW75|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,119|| align=right|1,96|| align=right|3,646||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75658)||2000 AE76|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,155|| align=right|6,93|| align=right|3,804||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75659)||2000 AP76|| align=right|14,6|| align=right|2,555|| align=right|0,160|| align=right|4,02|| align=right|4,082||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75660)||2000 AG77|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,132|| align=right|5,08|| align=right|3,813||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75661)||2000 AB79|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,138|| align=right|4,58|| align=right|3,655||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75662)||2000 AG79|| align=right|16,3|| align=right|2,763|| align=right|0,240|| align=right|2,66|| align=right|4,592||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75663)||2000 AB81|| align=right|15,9|| align=right|2,547|| align=right|0,149|| align=right|4,25|| align=right|4,063||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75664)||2000 AX82|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,253|| align=right|3,71|| align=right|4,035||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75665)||2000 AY83|| align=right|15,8|| align=right|2,630|| align=right|0,090|| align=right|3,86|| align=right|4,264||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75666)||2000 AG85|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,120|| align=right|2,38|| align=right|3,762||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75667)||2000 AM86|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,183|| align=right|2,49|| align=right|4,294||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75668)||2000 AW87|| align=right|15,2|| align=right|2,868|| align=right|0,080|| align=right|0,98|| align=right|4,856||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75669)||2000 AH88|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,153|| align=right|2,36|| align=right|3,844||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75670)||2000 AN89|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,179|| align=right|8,01|| align=right|4,521||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75671)||2000 AG92|| align=right|14,5|| align=right|2,708|| align=right|0,060|| align=right|13,65|| align=right|4,455||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75672)||2000 AH92|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,169|| align=right|2,50|| align=right|4,033||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75673)||2000 AM94|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,135|| align=right|3,92|| align=right|4,014||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75674)||2000 AZ95|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,290|| align=right|3,52|| align=right|4,087||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75675)||2000 AB96|| align=right|14,2|| align=right|2,608|| align=right|0,123|| align=right|15,31|| align=right|4,211||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75676)||2000 AL96|| align=right|15,9|| align=right|2,673|| align=right|0,163|| align=right|14,76|| align=right|4,371||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75677)||2000 AU96|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,253|| align=right|28,48|| align=right|4,116||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75678)||2000 AA97|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,075|| align=right|6,74|| align=right|3,684||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75679)||2000 AU97|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,216|| align=right|12,56|| align=right|4,687||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75680)||2000 AW97|| align=right|14,3|| align=right|2,601|| align=right|0,115|| align=right|11,66|| align=right|4,195||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75681)||2000 AL98|| align=right|14,5|| align=right|2,423|| align=right|0,147|| align=right|9,28|| align=right|3,771||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75682)||2000 AC99|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,217|| align=right|6,38|| align=right|3,436||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75683)||2000 AH99|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,251|| align=right|2,40|| align=right|3,588||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75684)||2000 AN99|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,074|| align=right|6,92|| align=right|3,757||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75685)||2000 AX99|| align=right|15,8|| align=right|2,602|| align=right|0,247|| align=right|4,22|| align=right|4,197||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75686)||2000 AQ100|| align=right|15,2|| align=right|2,466|| align=right|0,197|| align=right|13,46|| align=right|3,872||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75687)||2000 AR100|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,190|| align=right|5,85|| align=right|3,665||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75688)||2000 AG101|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,172|| align=right|8,64|| align=right|3,709||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75689)||2000 AD103|| align=right|14,7|| align=right|2,328|| align=right|0,155|| align=right|6,63|| align=right|3,552||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75690)||2000 AO103|| align=right|16,4|| align=right|2,429|| align=right|0,121|| align=right|7,37|| align=right|3,784||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75691)||2000 AQ103|| align=right|14,9|| align=right|2,282|| align=right|0,123|| align=right|7,56|| align=right|3,448||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75692)||2000 AW103|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,075|| align=right|16,11|| align=right|4,208||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75693)||2000 AJ104|| align=right|16,0|| align=right|2,621|| align=right|0,144|| align=right|4,88|| align=right|4,243||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75694)||2000 AU104|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,131|| align=right|8,65|| align=right|3,574||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75695)||2000 AK106|| align=right|14,6|| align=right|2,348|| align=right|0,149|| align=right|5,46|| align=right|3,598||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75696)||2000 AJ109|| align=right|15,7|| align=right|2,701|| align=right|0,116|| align=right|5,85|| align=right|4,439||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75697)||2000 AP110|| align=right|15,7|| align=right|2,664|| align=right|0,066|| align=right|15,31|| align=right|4,348||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75698)||2000 AS110|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,143|| align=right|5,12|| align=right|3,777||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75699)||2000 AB112|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,150|| align=right|10,53|| align=right|4,018||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75700)||2000 AU112|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,207|| align=right|12,39|| align=right|4,248||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75701)||2000 AF113|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,100|| align=right|13,49|| align=right|4,318||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75702)||2000 AN114|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,166|| align=right|4,82|| align=right|4,092||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75703)||2000 AM115|| align=right|14,5|| align=right|2,327|| align=right|0,133|| align=right|5,73|| align=right|3,549||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75704)||2000 AV115|| align=right|15,1|| align=right|2,439|| align=right|0,160|| align=right|3,92|| align=right|3,809||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75705)||2000 AP116|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,121|| align=right|13,48|| align=right|4,326||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75706)||2000 AJ117|| align=right|15,7|| align=right|2,472|| align=right|0,093|| align=right|5,95|| align=right|3,886||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75707)||2000 AL117|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,140|| align=right|15,41|| align=right|4,295||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75708)||2000 AR117|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,051|| align=right|13,41|| align=right|4,332||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75709)||2000 AB118|| align=right|14,7|| align=right|2,809|| align=right|0,017|| align=right|10,98|| align=right|4,707||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75710)||2000 AC118|| align=right|14,3|| align=right|2,570|| align=right|0,113|| align=right|7,76|| align=right|4,120||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75711)||2000 AM118|| align=right|14,8|| align=right|2,545|| align=right|0,260|| align=right|5,31|| align=right|4,059||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75712)||2000 AQ118|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,157|| align=right|8,47|| align=right|4,120||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75713)||2000 AR118|| align=right|13,3|| align=right|3,130|| align=right|0,126|| align=right|17,29|| align=right|5,537||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75714)||2000 AT118|| align=right|14,8|| align=right|2,458|| align=right|0,132|| align=right|5,09|| align=right|3,854||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75715)||2000 AM120|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,133|| align=right|8,65|| align=right|3,732||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75716)||2000 AS120|| align=right|15,3|| align=right|2,438|| align=right|0,141|| align=right|4,19|| align=right|3,805||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75717)||2000 AU120|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,147|| align=right|8,91|| align=right|4,589||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75718)||2000 AA122|| align=right|14,7|| align=right|2,457|| align=right|0,215|| align=right|13,17|| align=right|3,851||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75719)||2000 AZ122|| align=right|16,2|| align=right|2,768|| align=right|0,053|| align=right|4,34|| align=right|4,605||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75720)||2000 AK127|| align=right|14,8|| align=right|2,590|| align=right|0,158|| align=right|6,54|| align=right|4,168||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75721)||2000 AS127|| align=right|14,9|| align=right|2,482|| align=right|0,070|| align=right|6,58|| align=right|3,910||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75722)||2000 AB128|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,305|| align=right|3,12|| align=right|4,187||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75723)||2000 AJ128|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,158|| align=right|9,80|| align=right|4,177||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75724)||2000 AX129|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,102|| align=right|11,95|| align=right|4,294||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75725)||2000 AD131|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,183|| align=right|1,39|| align=right|4,282||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75726)||2000 AG131|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,120|| align=right|12,50|| align=right|4,067||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75727)||2000 AO131|| align=right|15,0|| align=right|2,337|| align=right|0,129|| align=right|6,50|| align=right|3,571||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75728)||2000 AJ132|| align=right|15,5|| align=right|2,521|| align=right|0,061|| align=right|5,28|| align=right|4,001||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75729)||2000 AH133|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,165|| align=right|6,78|| align=right|4,178||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75730)||2000 AS134|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,109|| align=right|6,08|| align=right|3,630||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75731)||2000 AX134|| align=right|16,0|| align=right|2,783|| align=right|0,105|| align=right|10,04|| align=right|4,643||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75732)||2000 AS135|| align=right|16,3|| align=right|2,589|| align=right|0,143|| align=right|2,92|| align=right|4,164||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75733)||2000 AJ137|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,229|| align=right|11,18|| align=right|4,150||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75734)||2000 AF139|| align=right|14,3|| align=right|2,165|| align=right|0,152|| align=right|7,65|| align=right|3,184||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75735)||2000 AZ139|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,228|| align=right|6,73|| align=right|3,494||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75736)||2000 AA143|| align=right|14,4|| align=right|2,578|| align=right|0,133|| align=right|11,82|| align=right|4,139||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75737)||2000 AS144|| align=right|14,4|| align=right|2,750|| align=right|0,122|| align=right|12,73|| align=right|4,559||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75738)||2000 AF145|| align=right|14,3|| align=right|2,388|| align=right|0,174|| align=right|25,80|| align=right|3,691||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75739)||2000 AQ145|| align=right|14,4|| align=right|2,791|| align=right|0,175|| align=right|6,67|| align=right|4,662||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75740)||2000 AF148|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,057|| align=right|14,06|| align=right|4,277||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75741)||2000 AK149|| align=right|13,7|| align=right|3,063|| align=right|0,087|| align=right|14,85|| align=right|5,359||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75742)||2000 AQ149|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,264|| align=right|6,32|| align=right|4,102||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75743)||2000 AF150|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,149|| align=right|10,95|| align=right|4,225||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75744)||2000 AF151|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,205|| align=right|11,39|| align=right|4,202||MBA||10. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75745)||2000 AF152|| align=right|14,1|| align=right|2,291|| align=right|0,185|| align=right|24,55|| align=right|3,467||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75746)||2000 AD153|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,226|| align=right|23,71|| align=right|3,512||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75747)||2000 AX153|| align=right|15,2|| align=right|2,177|| align=right|0,131|| align=right|7,07|| align=right|3,212||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75748)||2000 AY154|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,100|| align=right|6,97|| align=right|3,606||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75749)||2000 AL155|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,061|| align=right|6,81|| align=right|3,568||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75750)||2000 AJ156|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,177|| align=right|2,78|| align=right|3,736||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov